Synman ist der Familienname der folgenden Personen:

 André Snyman (* 1974), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Dawie Snyman (* 1949), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Jaap Snyman (* 1919–?), südafrikanischer Politiker und Manager
 RG Snyman (* 1995), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Wayne Snyman (* 1985), südafrikanischer Leichtathlet